Манья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Бараквиль-Совтер. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12137.

Коммуна расположена приблизительно в 520 км к югу от Парижа, в 110 км северо-восточнее Тулузы, в 14 км к юго-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 663 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 370 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 301 были экономически активными, 69 — неактивными (показатель активности — 81,4 %, в 1999 году было 73,6 %). Из 301 активных работали 293 человека (157 мужчин и 136 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 69 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крытый рынок — ораторий (XVI век). Памятник истории с 2004 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон